Il doppio dell'ATP Bologna Outdoor 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Byron Black e Jonathan Stark erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Brent Haygarth e Christo van Rensburg hanno battuto in finale 6–1, 6–4 Karim Alami e Gábor Köves.

Teste di serie
 Rodolphe Gilbert /  Menno Oosting (semifinali)
 Brent Haygarth /  Christo van Rensburg (campioni)
 Mathias Huning /  Jon Ireland (quarti di finale)
 Omar Camporese /  Emilio Sánchez (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

ATP Bologna Outdoor 1996
ATP Tour 1996